Катарина Саксонская:

 Катарина Саксонская (1421—1476) — принцесса Саксонская, в замужестве курфюрстина Бранденбургская.
 Катарина Саксонская (1468—1524) — герцогиня Саксонская, в замужестве эрцгерцогиня Австрийская.